«Cruel Summer» — третій музичний альбом шведського гурту Ace of Base. Виданий 1998 року лейблом Arista Records. Загальна тривалість композицій становить 45:40 у версії США і 53:15 в японській версії. Альбом відносять до напрямків поп, денс.

Список пісень

Видання США/Бразилія 
 «Cruel Summer (Cutfather & Joe Mix)» — 3:33
 «Donnie (Ole Evenrude Version)» — 3:47
 «Whenever You're Near Me» — 3:32
 «Everytime it Rains» — 4:52
 «Adventures in Paradise» — 3:30
 «Don't Go Away» — 3:39
 «Cecilia» — 3:54
 «He Decides (Fisher Mix)» — 3:49
 «Always Have, Always Will (US Edit)» — 3:48
 «Tokyo Girl» — 3:35
 «Travel to Romantis (Love to Infinity Radio Remix)» — 3:27
 «Cruel Summer (Blazin' Rhythm Remix)» — 3:31

Японське видання 
 «Cruel Summer (Cutfather & Joe Mix)» — 3:36
 «Donnie (Ole Evenrude Version)» — 3:47
 «Life Is a Flower» — 3:45
 «Everytime it Rains» — 4:52
 «Adventures in Paradise» — 3:30
 «Don't Go Away» — 3:40
 «Cecilia» — 3:54
 «He Decides (Fisher Mix)» (aka US Version) — 3:49
 «Always Have, Always Will (US Edit)» — 3:49
 «Tokyo Girl» — 3:36
 «Travel to Romantis (Love to Infinity Radio Remix)» — 3:38
 «Cruel Summer (Blazin' Rhythm Remix)» — 3:34
 «Dr. Sun» — 3:35
 «Into the Night of Blue» — 4:10

Хіта-паради

Посилання 
 Allmusic огляд 

Альбоми Ace of Base
Музичні альбоми 1998
Англомовні музичні альбоми